Teissières kan syfta på följande platser:

Frankrike 

 Teissières-de-Cornet, departementet Cantal i regionen Auvergne-Rhône-Alpes, 
 Teissières-lès-Bouliès, departementet Cantal i regionen Auvergne-Rhône-Alpes,